Затин — многозначный термин. Может означать:

  — деревня и муниципалитет в восточной Словакии.
 Затин, Анатолий Борисович — композитор, пианист, дирижер, педагог.

См. также 
 Затинная
 Затинная пищаль
 Затинщики